Der Liebhaber steht für:
 Der Liebhaber (Roman), Roman von Marguerite Duras aus dem Jahr 1984
 Der Liebhaber (1992), Verfilmung des Duras-Romans von Jean-Jaques Annaud aus dem Jahr 1992
 Das Duo: Der Liebhaber, deutscher TV-Krimi (1992)

Siehe auch:
 Die Liebhaberin
 Der erste Liebhaber
 Der unwürdige Liebhaber